Die Parlamentswahl in Norwegen 1936 war die letzte Wahl vor dem Beginn der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg und fand am 19. Oktober 1936 statt. Es war die Wahl zum 43. Storting.

Während dieser Legislaturperiode beschloss das Storting die Dauer einer Legislatur auf vier Jahre zu erhöhen.

Wahlergebnis 
Die Regierung Nygaardsvold, eine Minderheitsregierung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei wurde bestätigt. Sie erhielt 70 von 150 Mandaten und damit ein Mandat mehr als drei Jahre zuvor. Die zweitstärkste Partei wurde die konservative Høyre, die auch die größten Zugewinne (+5,9 %, 6 Mandate) verzeichnen konnte. Größter Wahlverlierer war die Bauernpartei, die fünf Mandate verlor. Die Radikale Volkspartei und die konservative Frisinnede Venstre konnten nicht wieder ins Parlament einziehen.

Die faschistische Nasjonal Samling von Vidkun Quisling (1,8 %) zog ebenso wie die Kommunistische Partei (0,3 %) erneut nicht in das Storting ein.

Einzelnachweise 

1936
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)